Příjmení Věchet nosí více osobností:

 Vojtěch Věchet (1912–1988) – český fotbalista
 Martin Věchet (* 1964) – český občanský a kulturní aktivista
 Pavel Věchet (* 1976) – český skokan na lyžích
 Vojmír Věchet – český automobilový konstruktér, majitel automobilky Věchet a spol.

Česká příjmení